Les llengües Oti-Volta formen un subgrup de llengües gur centrals, que inclou prop de 30 llengües vives a Ghana, Benín i Burkina Faso, i parlades en total per uns 12 milions de persones. La llengua demogràficament més important n'és el mossi, llengua oficial a Burkina Faso i parlada per uns cinc milions. Les llengües d'aquest grup són mútuament intel·ligibles en alt grau.

El nom d'aquest grup lingüístic prové dels noms dels rius Oti i Volta.

Classificació 
La clasificación interna del Oti-Volta, es basa en el treball de Manessy 1975–79 (Williamson & Blench 2000) i és aquesta:

Referències

Bibliografia complementària 
 
 
 

Llengües nigerocongoleses